Francisco Pacheco (kapitein), Spaans veroveraar die hielp met de verovering van Peru (1488-1541)
 Francisco Pacheco (kunstschilder), Spaans schilder (1564-1644)
 Francisco Pacheco (wielrenner), Spaans wielrenner (1982)